Паола Суарес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити титул оскільки у чвертьфіналі її перемогла Фабіола Сулуага.

Фабіола Сулуага виграла титул, у фіналі перемігши Катарину Среботнік з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, одиночний розряд
2002